Квон Сунтхэ (, общепринятая латинская транскрипция — Kwoun Sun-tae; ) — корейский футболист, вратарь японского клуба «Касима Антлерс» и сборной Республики Корея. Двукратный победитель чемпионата Республики Корея (2009 и 2014 годов), серебряный призёр чемпионата Республики Корея 2012 года, финалист Кубка Республики Корея в 2010 году. Рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов АФК (3): 2006, 2016 и 2018 годах.

Статистика 
Last update: 31 October 2011

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Касима Антлерс»